3 miejscowości w Polsce: 
 Wierzchowiska Drugie – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Wierzchowiska Drugie – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski 
 Wierzchowiska Drugie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno